Whale (englisch für Wal) bezeichnet:
 Whale (Cumbria), eine Ortschaft im District Eden (Cumbria) der Grafschaft Cumbria, England
 Whale (Band), eine schwedische Popgruppe
 Whale, ein Webbrowser von Naver, siehe Naver Whale
 Whale, Spitzname der Douglas A-3
 USS Whale (SS-239), ein US-amerikanisches Unterseeboot der Gato-Klasse
 USS Whale (SSN-638), ein US-amerikanisches Unterseeboot der Sturgeon-Klasse
 Connecticut Whale, ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise
 Intelligent Whale, Name eines 1862 vom Stapel gelassenen Unterseebootes der Unionisten
 The Whale, US-amerikanischer Spielfilm von Darren Aronofsky aus dem Jahr 2022

Whale ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Whale (* 1993), Schweizer Mundart-Musiker
 James Whale (1889–1957), britischer Filmregisseur
 Laurent Whale (* 1960), französisch-britischer Schriftsteller und Übersetzer

Siehe auch:
 Blue Whale
 Hartford Whalers
 Whale Cove
 Whale Island
 Whale Bay, Bucht der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Whale Bay Furrows, Tiefseerinnen im Rossmeer, Antarktis
 Whale Skerries, Inselgruppe der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Whale Valley, Tal auf Südgeorgien, Südatlantik